Kojetein bezeichnet

Kojetín, Stadt im Okres Přerov, Tschechien
Kojetín u Havlíčkova Brodu, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
Kojetín (Nový Jičín), Ortsteil von Nový Jičín, Okres Nový Jičín, Tschechien
Kajetín, Ortsteil von Choustník, Okres Tábor, Tschechien